Michael Rotich ist der Name folgender Personen

* Michael Rotich (Mittelstreckenläufer) (* 1978), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Michael Kosgey Rotich (* 1982), kenianischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Mike Rotich (Michael Rotich; * 1978), kenianischer Marathonläufer